Chaussy steht für:

 Pic Chaussy, Berg im Schweizer Kanton Waadt

 französische Gemeinden:
 Chaussy (Loiret) im Département Loiret
 Courcelles-Chaussy im Département Moselle
 Chaussy (Val-d’Oise) im Département Val-d’Oise
 Courcelles-Chaussy im Département Moselle

Chaussy ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Chaussy (* 1945), deutscher Urologe und Chirurg
 Ulrich Chaussy (* 1952), deutscher Journalist und Buchautor